П'я́тницька — ряд топонімів та власних назв об'єктів на території України, названих в ім'я Параскеви П'ятниці.

Топоніми 

 Вулиця П'ятницька — вулиця у Чернігові
 Вулиця П'ятницька — вулиця у Кам'янці-Подільському
 П'ятницька гірка — вулиця у Луцьку

Власні назви 

 П'ятницька церква — храм ПЦУ в Чернігові, пам'ятка архітектури національного значення ІІ пол. ХІІ століття.
 П'ятницька церква — храм оборонного типу ПЦУ у Львові, пам'ятка архітектури XIII — XVII століть.

Вулиці
Церкви України